Les escarmouches frontalières entre la Russie et l'Ukraine du nord-est de 2022 sont une série d'escarmouches frontalières le long de la frontière russo-ukrainienne dans certaines parties de la frontière russo-ukrainienne telles que le Raïon de Chostka dans l'oblast de Soumy lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie de 2022. Cela a commencé le 8 mai 2022 lorsque des soldats russes ont bombardé le district de Shostka avec mortiers et plusieurs lance-roquettes dans toute la région.

Contexte 
Le 4 avril, les forces russes étaient parties et se sont retirées de l'oblast de Soumy dans le cadre de l'échec plus large de l'offensive russe contre Kiev, mais les bombardements se sont poursuivis à travers la frontière.

Incidents 
Le gouverneur de l'oblast de Koursk a annoncé qu'un poste frontière dans le district de Sudzhansky avait été bombardé, apparemment par les forces ukrainiennes, le 6 avril. Le 9 avril, il a été annoncé qu'un autre poste frontière avait été bombardé, cette fois à Yelizavetovka.

Selon des responsables ukrainiens, les forces russes ont bombardé la frontière russo-ukrainienne, endommageant gravement 2 villages. Plus de 30 mortiers ont été tirés depuis la colonie russe de Gorodishche.

Les forces russes ont commencé à bombarder le district de Chostka avec des lance-roquettes le 8 mai. Les forces russes ont également détruit un cimetière juif.

Le 12 mai, un civil a été tué à cause du bombardement.

Le 13 mai, la Russie a tiré sur un village frontalier du district de Chostka en utilisant des missiles aériens non guidés.

Alors que les bombardements se poursuivaient, les forces russes ont vaincu quelques éléments des gardes-frontières ukrainiens et sont entrées dans le district de Chostka le 16 mai. Les combats se sont poursuivis jusqu'au 17 mai, date à laquelle ils ont finalement été expulsés.

Le 21 mai, 6 frappes aériennes et artillerie russes ont touché la colonie frontalière de Kucherivka.

Des avions de guerre russes ont frappé deux villages à Chostka le 24 mai.

Le 28 mai, des avions de guerre russes ont visé la frontière ukrainienne et ont commencé à tirer sur la frontière avec des mortiers depuis le village russe de Troebortnoe.

Les forces russes ont utilisé des fléchettes sur des villages frontaliers du district de Chostka le 30 mai. Les fléchettes étaient auparavant utilisées pour tuer des civils à Boutcha pendant la bataille de Boutcha plus tôt dans la guerre. Les forces russes ont bombardé un village toute la nuit. Selon The Kyiv Independent, les forces russes ont bombardé la frontière plus de 20 fois depuis le village russe de Zyornovo.

Notes et références 

Bataille de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022
2022 en Ukraine
Avril 2022